Figarolica (Vrsar)
 Figarolica (Rovinj)